Toponímia:
 Ribelles (Albanyà), entitat de població d'Albanyà, a l'Alt Empordà
 Ribelles (Vilanova de l'Aguda), entitat de població de Vilanova de l'Aguda, a la Noguera
 Baronia de Ribelles, jurisdicció senyorial del Principat, centrada en el castell de Ribelles, a la població homònima de la Noguera
 Cal Baró de Ribelles, edifici civil al municipi d'Alella (el Maresme)
 Castell de Ribelles, part de la línia de fortificacions que s'estenia al llarg de la riba dreta del Llobregós afluent del Segre 
 Biografies:
 Bartolomé Ribelles Dalmau (València, 1743 – 1795), arquitecte i enginyer neoclàssic valencià 
 Enric Ribelles i Seró, jugador de FC Barcelona
 Josep Ribelles Comín (Castelló de la Plana, 1872 - Barcelona, 1951), bibliògraf, periodista i animador cultural
 Josep Maria Ribelles i Llobat (Puçol, 1932 - 1997), poeta valencià